Erik Trolle – sovrano svedese dell'Unione di Kalmar
Gustav Trolle – arcivescovo cattolico svedese
Herluf Trolle – ammiraglio danese
Lothar Trolle – scrittore, drammaturgo e poeta tedesco
Michel Trollé – ex pilota automobilistico francese
Orvar Trolle – nuotatore svedese